Lynwood kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Lynwood (Californië)
Lynwood (Illinois)